Osoby o tym nazwisku:
 Georgi Żarkow – bułgarski skoczek narciarski
 Giennadij Żarkow – radziecki kierowca wyścigowy
 Serhij Żarkow – ukraiński piłkarz
 Władimir Żarkow – rosyjski hokeista